Фердинанд — немецкое мужское имя и фамилия, состоящее из слов «подготовлен»/«защита»/«безопасность»/«мир» (frithu) и «путешествие»/«смелость»/«безрассудство» (nantha). Оно особенно распространено в странах и регионах, которые были заселены вестготами: Фернан, Фернандо, Эрнандо и Эрнан в Испании, Ферран в Каталонии, Фернанду и Фернау в Португалии. Сокращенное имя Ферре (Ferre) встречается в современной Бельгии. Вестготы первоначально произносили его как  Frithnanth, позднее римляне стали произносить его латинизированную форму Frithunantus. По вестготской традиции оно означает «горячий (пылкий) к миру».

Известные носители

Имя 
 
 
 
 Фердинанд VII (1784—1833) — король Испании с марта по май 1808 года и с 1813 года.
 Фердинанд Гессен-Гомбургский (1783—1866) — последний ландграф Гессен-Гомбурга.
 Фердинанд Саксен-Кобург-Заальфельдский (1785—1851) — австрийский военный деятель, участник Наполеоновских войн.
 Франц Фердинанд (1863—1914) — эрцгерцог, наследник престола Австро-Венгрии (с 1896), убийство которого стало поводом для начала Первой мировой войны.

Фамилия 
 Фердинанд, Лес — английский футболист.
 Фердинанд, Рио — английский футболист, защитник ФК «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.
 Фердинанд, Антон — английский футболист, защитник ФК «Куинз Парк Рейнджерс».

Составная фамилия 
 Фердинанд-Харрис, Мэри (род. 1978) — американская баскетболистка.

Прочее 
 Фердинанд (САУ) — немецкая самоходно-артиллерийская установка, истребитель танков.
 «Фердинанд» — американский полнометражный мультфильм.
Фердинанд — бывшее название города Оцелул-Рошу в Румынии.
Фердинанд — до 1945 г. название села Новое в Татарбунарском районе Одесской области Украины.

См. также 
 Фернандо
 Фернандес
 Фернандеш
 Фердинандо
 Эрнани (значения)
 Генрих Фердинанд

Мужские имена
Немецкие мужские имена